Гран-прі Китаю 2011 (офіційно 2011 Formula 1 UBS Chinese Grand Prix) — автогонка чемпіонату світу «Формули-1», яка пройшла 17 квітня 2011 року на Міжнародному автодромі Шанхаю в Китаї. Це була третя гонка сезону 2011 Формули-1.

Класифікація

Кваліфікація 

Примітки
 – За дві хвилини до кінця другої сесії з'явилися червоні прапори — Віталій Петров проїхав коло, показавши четвертий час, і машина зупинилася на першому секторі через проблеми з двигуном. Маршали евакуювали R31 і сесія була продовжена.

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 
Результати Гран-Прі Китаю 2011

2011
Звіти про Гран-прі сезону 2011 Формули-1
Квітень 2011
2011 у китайському спорті